Deep freeze puede referirse a:

 Deep freeze (canción): pista oculta en el álbum Urban Hymns del grupo musical The Verve.
 Deep freeze (software): software creado por la empresa Faraonics, capaz de restaurar todos los cambios que se le puedan efectuar a un disco duro tras cada reinicio.
 Operación Deep Freeze: nombre que le dio el ejército estadounidense a exploraciones científicas en los años 1950.